

Toponyme 

  Leda, affluent saxon de l’Ems ;
  LEDA, code OACI de l’aéroport catalan de Lleida-Alguaire.

Autres 
  , bibliothèque de logiciels propriétaires.
 Lyon-Meudon Extragalactic Database, une base de données et un ensemble d'outils destinés à l'étude des galaxies et de la cosmologie.

Codes OACI des aéroports